Sat est le nom de :
 Sat, un rappeur français, membre de la Fonky Family ;
 SaT illustrateur, un illustrateur français, ayant notamment illustré La Physique pour les nuls, La Biologie pour les nuls et la série Pour les nuls juniors aux éditions First ;
 Problème SAT, un problème de décision d'une grande importance en théorie de la complexité des algorithmes s'intéressant à la satisfaisabilité d'une formule logique.

Abréviation 

SAT comme mot est une abréviation, qui signifie :
 Satellite.
Sérothérapie anti-tétanique.

Sigle 
SAT est un sigle, qui signifie :
 Société archéologique de Touraine ;
 Sennacieca Asocio Tutmonda, c'est-à-dire Association mondiale anationale, l'une des principales associations mondiales dans le milieu de l'espéranto ;
 Scholastic Aptitude Test, un examen d'entrée au collège et à l'université aux États-Unis ;
 Société des arts technologiques ;
 Société Anonyme de Télécommunications ;
 Sonde Atomique Tomographique
 Su Alti Taarruz, une des deux unités des opérations spéciales de la marine turque ;
 Surface agricole totale en agriculture ;
 Site Acceptance Tests dans l'industrie ;
 Société Alpes transports, société de transport par autocars desservant principalement la Haute-Savoie (74) / France ;
 South Africa Transit, un câble sous-marin.

Code 
SAT est un code, qui signifie :
 SATA Air Açores (Portugal), selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 San Antonio International Airport au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports :
 le santâlî (langue parlée en Inde et Bangladesh) selon la norme ISO 639 des codes de langues.

Abréviation
Code